Andy Egli, né le , est un joueur suisse de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 

|1988-1989 || HC Davos  ||  LNA  ||  10  ||  0  ||  3  ||  3  ||  4  ||  9  ||  0  ||  3  ||  3  ||  8
|-
|1989-1990 || HC Davos  ||  LNB  ||  36  ||  3  ||  6  ||  9  ||  12  ||  10  ||  0  ||  1  ||  1  ||  4
|-
|1990-1991 || Zürcher SC  ||  LNA  ||  34  ||  0  ||  0  ||  0  ||  2  ||  2  ||  0  ||  0  ||  0  ||  0
|-
|1991-1992 || HC Davos  ||  LNB  ||  36  ||  1  ||  0  ||  1  ||  25  ||  10  ||  0  ||  3  ||  3  ||  6
|-
|1992-1993  ||  HC Davos  ||  LNB  ||  36  ||  10  ||  6  ||  16  ||  30  ||  6  ||  2  ||  2  ||  4  ||  4
|-
|1993-1994 ||   HC Davos  ||  LNA  ||  36  ||  3  ||  5  ||  8  ||  16  ||  4  ||  0  ||  2  ||  2  ||  2
|-
|1994-1995 || HC Davos  ||  LNA  ||  28  ||  1  ||  1  ||  2  ||  18  ||  5  ||  0  ||  0  ||  0  ||  0
|-
|1995-1996 || HC Fribourg-Gottéron  ||  LNA  ||  31  ||  1  ||  1  ||  2  ||  4  ||  4  ||  0  ||  0  ||  0  ||  4
|-
|1996-1997 || HC Fribourg-Gottéron  ||  LNA  ||  46  ||  3  ||  4  ||  7  ||  2  ||  3  ||  1  ||  0  ||  1  ||  4
|-
|1997-1998 || HC Bienne  ||  LNB  ||  38  ||  9  ||  20  ||  29  ||  24  ||  9  ||  1  ||  1  ||  2  ||  4
|-
|1998-1999 ||  HC Bienne  ||  LNB  ||  39  ||  3  ||  29  ||  32  ||  20  ||  8  ||  1  ||  2  ||  3  ||  6
|-
|1999-2000 ||  HC Olten  ||  LNB  ||  36  ||  4  ||  13  ||  17  ||  24  ||  4  ||  0  ||  2  ||  2  ||  0
|-
|2000-2001 || HC Olten  ||  LNB  ||  40  ||  4  ||  14  ||  18  ||  37  ||  4  ||  1  ||  1  ||  2  ||  0

| 185  ||  8  ||  14  ||  22  ||  46 ||  27  ||  1  ||  5  ||  6  ||  18

| 261  ||  34  ||  88  ||  122  ||  172   ||  51  ||  5   ||  12  ||  17  ||  24

Palmarès 
 Champion de Suisse de LNB en 1993 avec le HC Davos
 Promotion en LNA en 1993 avec le HC Davos

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1970
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Olten